Dit is een lijst van planetoïden 31101-31200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (31101) - || 1997 NM1|| 2 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (31102) - || 1997 NP2|| 4 juli 1997 || R. Pacheco, A. López
|-
| (31103) - || 1997 OE2|| 29 juli 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (31104) - || 1997 OK2|| 30 juli 1997 || ODAS
|-
| (31105) - || 1997 OW2|| 27 juli 1997 || T. Okuni
|-
| (31106) - || 1997 PU2|| 12 augustus 1997 || Kleť
|-
| (31107) - || 1997 PS3|| 5 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31108) - || 1997 PW3|| 10 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31109) - || 1997 PL4|| 14 augustus 1997 || Kleť
|-
| (31110) Clapas || 1997 PN4|| 13 augustus 1997 || Pises
|-
| (31111) - || 1997 PN5|| 11 augustus 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (31112) - || 1997 PQ5|| 9 augustus 1997 || K. A. Williams
|-
| (31113) Stull || 1997 QC || 19 augustus 1997 || D. R. DeGraff, J. S. Weaver
|-
| (31114) - || 1997 QB1|| 28 augustus 1997 || Z. Moravec
|-
| (31115) - || 1997 QF4|| 28 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31116) - || 1997 QM4|| 29 augustus 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (31117) - || 1997 QF5|| 25 augustus 1997 || J. Broughton
|-
| (31118) - || 1997 RN1|| 1 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31119) - || 1997 RP1|| 3 september 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (31120) - || 1997 RT8|| 12 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31121) - || 1997 RD10|| 13 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31122) Brooktaylor || 1997 SD || 21 september 1997 || P. G. Comba
|-
| (31123) - || 1997 SU || 16 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31124) - || 1997 SJ1|| 22 september 1997 || Kleť
|-
| (31125) - || 1997 SL1|| 22 september 1997 || G. R. Viscome
|-
| (31126) - || 1997 SG2|| 19 september 1997 || A. Sugie
|-
| (31127) - || 1997 SL4|| 27 september 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31128) - || 1997 SL9|| 27 september 1997 || Spacewatch
|-
| (31129) - || 1997 SR10|| 26 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31130) - || 1997 SS10|| 26 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31131) - || 1997 SV10|| 28 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31132) - || 1997 SD13|| 28 september 1997 || Spacewatch
|-
| (31133) - || 1997 SZ15|| 27 september 1997 || ODAS
|-
| (31134) - || 1997 SF18|| 27 september 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (31135) - || 1997 SN24|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (31136) - || 1997 SN31|| 28 september 1997 || Spacewatch
|-
| (31137) - || 1997 SQ32|| 30 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31138) - || 1997 SJ33|| 29 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31139) - || 1997 SJ34|| 25 september 1997 || Ondřejov
|-
| (31140) - || 1997 TC9|| 2 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (31141) - || 1997 TN18|| 3 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31142) - || 1997 TT22|| 5 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (31143) - || 1997 TN24|| 8 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31144) - || 1997 TM26|| 7 oktober 1997 || S. P. Laurie
|-
| (31145) - || 1997 UK || 19 oktober 1997 || Kleť
|-
| (31146) - || 1997 UV3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31147) - || 1997 UA4|| 22 oktober 1997 || J. Kandler
|-
| (31148) - || 1997 UO8|| 23 oktober 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (31149) - || 1997 UE13|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (31150) - || 1997 UT20|| 23 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31151) - || 1997 UM21|| 29 oktober 1997 || Saji
|-
| (31152) - || 1997 UV21|| 29 oktober 1997 || T. Okuni
|-
| (31153) - || 1997 UP22|| 26 oktober 1997 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| (31154) - || 1997 VJ || 1 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31155) - || 1997 VG2|| 1 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31156) - || 1997 WO || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31157) - || 1997 WK1|| 19 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31158) - || 1997 WE3|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31159) - || 1997 WB6|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (31160) - || 1997 WQ9|| 21 november 1997 || Spacewatch
|-
| (31161) - || 1997 WR11|| 22 november 1997 || Spacewatch
|-
| (31162) - || 1997 WB13|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (31163) - || 1997 WR18|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (31164) - || 1997 WM35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (31165) - || 1997 WN43|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (31166) - || 1997 WX45|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (31167) - || 1997 WL46|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (31168) - || 1997 WM49|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (31169) - || 1997 WV53|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (31170) - || 1997 WO58|| 26 november 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (31171) - || 1997 XB || 2 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31172) - || 1997 XQ || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31173) - || 1997 XF1|| 4 december 1997 || LINEAR
|-
| (31174) - || 1997 XW4|| 6 december 1997 || ODAS
|-
| (31175) - || 1997 XV7|| 7 december 1997 || ODAS
|-
| (31176) - || 1997 XL9|| 2 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (31177) - || 1997 XH11|| 13 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31178) - || 1997 XK13|| 4 december 1997 || Spacewatch
|-
| (31179) - || 1997 YR2|| 21 december 1997 || N. Sato
|-
| (31180) - || 1997 YX3|| 22 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31181) - || 1997 YY3|| 22 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31182) - || 1997 YZ3|| 22 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31183) - || 1997 YT4|| 25 december 1997 || NEAT
|-
| (31184) - || 1997 YZ4|| 26 december 1997 || D. di Cicco
|-
| (31185) - || 1997 YK5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31186) - || 1997 YQ5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31187) - || 1997 YK7|| 27 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31188) - || 1997 YM7|| 27 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (31189) Tricomi || 1997 YZ7|| 27 december 1997 || P. G. Comba
|-
| (31190) Toussaint || 1997 YB12|| 27 december 1997 || R. A. Tucker
|-
| (31191) - || 1997 YD15|| 28 december 1997 || Spacewatch
|-
| (31192) Aigoual || 1997 YH16|| 29 december 1997 || Pises
|-
| (31193) - || 1997 YP16|| 31 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (31194) - || 1997 YQ16|| 24 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31195) - || 1997 YG18|| 29 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31196) - || 1997 YL18|| 24 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31197) - || 1997 YS19|| 31 december 1997 || LINEAR
|-
| (31198) - || 1998 AB1|| 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31199) - || 1998 AK3|| 5 januari 1998 || N. Sato
|-
| (31200) - || 1998 AL4|| 6 januari 1998 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten